Zweite Wiener Schule steht für:

 Wiener Schule (Moderne) der Musik
 Zweite Wiener Medizinische Schule, siehe Wiener Medizinische Schule #Zweite Wiener Medizinische Schule